Летний чемпионат 2016 () — 106-й розыгрыш чемпионата Коста-Рики по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

Ссылки 
 Официальный сайт
 Летний чемпионат 2016 на rsssf.com

2016
Коста-Рика
Спорт в Коста-Рике в 2016 году